Cockfield :

 Cockfield (Durham), village du Comté de Durham en Angleterre
 Cockfield (Suffolk), village du Suffolk en Angleterre
 Cockfield Hall, près de Cockfield dans le Suffolk
 Cockfield, gare ferroviaire
 Francis Cockfield (né en 1916), homme politique britannique